

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 19, w tym 9 podstawowych
 Poświętne – część miasta Glinojeck
 Poświętne – część miasta Wrocław, w delegaturzer Wrocław-Psie Pole
 Poświętne – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. bolesławieckim, w gminie Osiecznica
 Poświętne – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w Poświętne
 Poświętne – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Inowłódz
 Poświętne – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Sypniewo
 Poświętne – osada w woj. mazowieckim, w powiecie płońskim, w gminie Płońsk
 Poświętne – część wsi Biała w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Stara Biała
 Poświętne – część wsi Obryte w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Obryte
 Poświętne – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Pionki
 Poświętne – część wsi Jeżewo w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Zawidz
 Poświętne – część wsi Jabłonna Lacka w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Jabłonna Lacka
 Poświętne – część wsi Grębków w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Grębków
 Poświętne – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w Poświętne
 Poświętne – część wsi Długosiodło w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Długosiodło
 Poświętne – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Poświętne
 Poświętne – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Suchowola
 Poświętne – przysiółek wsiwsi Zakrzewko w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Zbąszyń
 Poświętne – część wsi Otorowo w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Szamotuły

Gminy 
 Poświętne – gmina w województwie łódzkim
 Poświętne – gmina w województwie mazowieckim
 Poświętne – gmina w województwie podlaskim

Zobacz też 
 Goszczyce Poświętne
 Poświętno